Le Génie des alpages, série de bandes dessinées de F'murr ;
 Le Génie des alpages, premier tome de la série Le Génie des alpages.

Voir aussi 
 Personnages du Génie des alpages